Dit is een lijst van planetoïden 25501-25600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (25501) - || 1999 XK91|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25502) - || 1999 XO91|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25503) - || 1999 XW93|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25504) - || 1999 XS94|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25505) - || 1999 XQ95|| 7 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (25506) - || 1999 XS95|| 9 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (25507) - || 1999 XB96|| 9 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (25508) - || 1999 XC96|| 9 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (25509) Rodwong || 1999 XF97|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25510) Donvincent || 1999 XJ97|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25511) Annlipinsky || 1999 XM97|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25512) Anncomins || 1999 XT97|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25513) Weseley || 1999 XM98|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25514) Lisawu || 1999 XJ99|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25515) Briancarey || 1999 XU99|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25516) Davidknight || 1999 XS100|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25517) Davidlau || 1999 XD101|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25518) Paulcitrin || 1999 XO101|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25519) Bartolomeo || 1999 XS101|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25520) Deronchang || 1999 XV102|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25521) Stevemorgan || 1999 XH103|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25522) Roisen || 1999 XK103|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (25523) - || 1999 XU104|| 10 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (25524) - || 1999 XA106|| 11 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (25525) - || 1999 XM113|| 11 december 1999 || LINEAR
|-
| (25526) - || 1999 XV115|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (25527) - || 1999 XM117|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (25528) - || 1999 XP126|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (25529) - || 1999 XL127|| 11 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (25530) - || 1999 XQ127|| 6 december 1999 || K. Korlević
|-
| (25531) Lessek || 1999 XE133|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (25532) - || 1999 XJ133|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (25533) - || 1999 XC140|| 2 december 1999 || Spacewatch
|-
| (25534) - || 1999 XK140|| 2 december 1999 || Spacewatch
|-
| (25535) - || 1999 XF144|| 15 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (25536) - || 1999 XG144|| 15 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (25537) - || 1999 XK157|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (25538) Markcarlson || 1999 XN158|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (25539) Roberthelm || 1999 XA159|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (25540) - || 1999 XQ159|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (25541) Greathouse || 1999 XB160|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (25542) Garabedian || 1999 XH160|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (25543) Fruen || 1999 XR160|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (25544) Renerogers || 1999 XU161|| 13 december 1999 || LINEAR
|-
| (25545) - || 1999 XG164|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (25546) - || 1999 XL164|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (25547) - || 1999 XV164|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (25548) - || 1999 XP165|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (25549) Jonsauer || 1999 XZ167|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (25550) - || 1999 XH168|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (25551) Drewhall || 1999 XP168|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (25552) Gaster || 1999 XS168|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (25553) Ivanlafer || 1999 XC169|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (25554) Jayaranjan || 1999 XG169|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (25555) Ratnavarma || 1999 XJ169|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (25556) - || 1999 XP169|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (25557) - || 1999 XW171|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (25558) - || 1999 XT172|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (25559) - || 1999 XW172|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (25560) Chaihaoxi || 1999 XD173|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (25561) Leehyunki || 1999 XN173|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (25562) Limdarren || 1999 XJ174|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (25563) - || 1999 XR174|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (25564) - || 1999 XC175|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (25565) Lusiyang || 1999 XM175|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (25566) Panying || 1999 XM177|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (25567) - || 1999 XJ178|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (25568) - || 1999 XC179|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (25569) - || 1999 XE192|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (25570) Kesun || 1999 XT194|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (25571) - || 1999 XP195|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (25572) - || 1999 XJ197|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (25573) Wanghaoyu || 1999 XT205|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (25574) - || 1999 XZ205|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (25575) - || 1999 XD206|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (25576) - || 1999 XL213|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (25577) Wangmanqiang || 1999 XN213|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (25578) - || 1999 XB217|| 13 december 1999 || Spacewatch
|-
| (25579) - || 1999 XO217|| 13 december 1999 || Spacewatch
|-
| (25580) Xuelai || 1999 XU220|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (25581) - || 1999 XD221|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (25582) - || 1999 XG221|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (25583) - || 1999 XJ221|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (25584) Zhangnelson || 1999 XO221|| 15 december 1999 || LINEAR
|-
| (25585) - || 1999 XK224|| 13 december 1999 || Spacewatch
|-
| (25586) - || 1999 XY225|| 13 december 1999 || Spacewatch
|-
| (25587) - || 1999 XL227|| 15 december 1999 || Spacewatch
|-
| (25588) - || 1999 XW230|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (25589) Danicamckellar || 1999 XY231|| 9 december 1999 || CSS
|-
| (25590) - || 1999 XM238|| 3 december 1999 || LINEAR
|-
| (25591) - || 1999 XG252|| 9 december 1999 || Spacewatch
|-
| (25592) - || 1999 YO1|| 19 december 1999 || Y. Ikari
|-
| (25593) Camillejordan || 1999 YA5|| 28 december 1999 || P. G. Comba
|-
| (25594) Kessler || 1999 YA9|| 29 december 1999 || G. Hug, G. Bell
|-
| (25595) - || 1999 YD9|| 29 december 1999 || G. Hug, G. Bell
|-
| (25596) - || 1999 YO9|| 31 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (25597) Glendahill || 1999 YS14|| 31 december 1999 || LONEOS
|-
| (25598) - || 1999 YK16|| 31 december 1999 || Spacewatch
|-
| (25599) - || 2000 AN || 2 januari 2000 || C. W. Juels
|-
| (25600) - || 2000 AS1 || 2 januari 2000 || K. Korlević|}

Planetoïdenlijsten